Xylogenes är ett släkte av skalbaggar. Xylogenes ingår i familjen kapuschongbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kapuschongbaggar
Xylogenes